Солхейм:
 Солхейм, Вильгельм Джерард (1898—1978) — американский миколог.
 Солхейм, Эрик (родился 18 января 1955) — норвежский политический деятель, представляющий Социалистическую левую партию (СЛП).
 Солхейм, Изелин (родилась 20 июня 1990) — норвежская певица.
 Солхейм, Изелин (родилась 7 августа 1995) — норвежская спортсменка, борец вольного стиля.